Miller Genuine Draft 500 steht für folgende Autorennen:

 im Nextel Cup auf dem Pocono Raceway von 1991 bis 1995, siehe Sunoco Red Cross Pennsylvania 500
 im Nextel Cup auf dem Pocono Raceway 1990, siehe 5-hour Energy 500